José Luís Espinel (29 de fevereiro de 1976), é um árbitro de futebol equatoriano.

Ligações externas 
 

Árbitros de futebol do Equador